Termin TDG ima više značenja.

 Timin-DNK glikozilaza, enzim
 TDG (preduzeće)